El nombre Warner puede referirse a:

Warner, localidad del estado norteamericano de New Hampshire.
Warner Bros, productora de cine y televisión.
Warner Media, empresa de comunicación.
Brian Warner, más conocido como Marilyn Manson, vocalista de la banda Marilyn Manson (1969-).
Parque Warner, parque temático situado en el municipio de San Martín de la Vega, en Madrid (España).
 Warner Music Group (WMG), discográfica.
 Warner Channel, canal de televisión por cable de Latinoamérica.
 Warner Home Video, productora de películas que es parte de la "Time Warner".
 Warner Independent Pictures, división especial de la Warner encargada de los largometrajes de gran presupuesto.